Петровка () — село в Сандыктауском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Балкашинского сельского округа. Код КАТО — 116430300.

География 
Село расположено в северной части района, в 5 километрах на юг от центра района и сельского округа села Балкашино.

Улицы 

 ул. Абая,
 ул. Алии Молдагуловой,
 ул. Наурыз,
 ул. Салтанат.

Ближайшие населённые пункты 

 село Балкашино в 5 км на севере,
 село Максимовка в 10 км на юге,
 село Быстримовка в 14 км на западе,
 село Новоромановка в 16 км на востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 708 человек (из них русских 100%).

В 1999 году население села составляло 551 человек (255 мужчин и 296 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживало 475 человек (224 мужчины и 251 женщина).

Примечания 

Населённые пункты Сандыктауского района